Ел Чичимеко има више значења:

 Ел Чичимеко (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Чичимеко (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чичимеко (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику